Джон Текленбург (; род. в сентябре 1955 в Чарлстоне) — американский бизнесмен и государственный деятель. Мэр Чарлстона с 11 января 2016 года.

Биография 
Текленбург родился в сентябре 1955 года в Чарлстоне.

Окончил Джорджтаунский университет в Вашингтоне (Округ Колумбия) бакалавром наук в области химии. Позже изучал джаз в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне.

С 1995 года по 1999 год был директором по экономическому развитию Чарльстона. Текленбург — коммерческий риелтор.

Текленбург баллотировался на пост мэра Чарлстона и 17 ноября 2015 года победил Леона Ставринакиса. Вступил в должность 11 января 2016 года. Его предшественником был , который занимал пост мэра чуть более 40 лет.

13 января 2020 года заступил на второй срок.

В июне 2020 года, после массовых протестов против расизма, мэр Текленбург объявил о решении убрать статую Джона Кэлхуна, известного южнокаролинского защитника рабства, с  в Чарлстоне.

Личная жизнь 
Джон женат на Сэнди. У них 5 детей и 5 внуков.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1955 году
Родившиеся в Чарлстоне (Южная Каролина)
Выпускники Джорджтаунского университета
Выпускники Музыкального колледжа Беркли
Члены Демократической партии США